Andrei Radu puede referirse a los siguientes hombres:

 Andrei Radu (n. 1996), un futbolista rumano.
 Ionuț Andrei Radu (n. 1997), otro futbolista rumano.